Скориківська сільська рада — Тернопільська область, Підволочиський район
 Скориківська сільська рада — Черкаська область, Золотоніський район